Скорынин - фамилия и тпоним:

Фамилия 
 Скорынин, Владимир Петрович (1924—1943) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Скорынин — хутор в Подгоренском районе Воронежской облксти.

См. также 
 Скорынино